Massac kan syfta på:
 Massac, Charente-Maritime, en kommun i Charente-Maritime Frankrike
 Massac, Aude, en kommun i Aude i Frankrike
 Massac County, ett county i Illinois i USA